Сан-Джузеппе-Ято (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Палермо.

Население составляет 8349 человек (2008 г.), плотность населения — 288 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 90048. Телефонный код — 091.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna della Divina Provvidenza), празднование с 13 по 16 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sangiuseppejato.pa.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики